Detta är en ofullständig lista över öar i Norge.

Norges öar i saltvatten utgör 85 360 km² (Bouvetön och Peter I:s ö inte medräknat).

Norges största öar

Största ö per fylke

Se även 
 Lista över listor över öar

Öar
 
Norge